Frères de cœur (Dieses bescheuerte Herz en VO) est un film allemand réalisé par Marc Rothemund, sorti en 2017.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Dieses bescheuerte Herz
 Réalisation : Marc Rothemund
 Scénario : Maggie Peren et  d'après le roman Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen de Lars Amend et Daniel Meyer. 
 Photographie : 
 Montage : 
 Musique : Johnny Klimek
 Pays d'origine : Allemagne
 Genre : comédie dramatique
 Date de sortie : 2017

Distribution 
 Elyas M'Barek : Lenny Reinhard
  : David Müller
  : Betty Müller
 Uwe Preuss :  Reinhard
 Lisa Bitter :  Julia Mann
 Jürgen Tonkel : Herr Petry

Liens externes 
 

Film allemand sorti en 2017
Comédie dramatique allemande
Adaptation d'un roman sud-africain au cinéma